Dan Cooper har flere betydninger:

 D.B. Cooper
 Dan Cooper (tegneserie)